Jméno Metrodóros z Lampsaku nesli dva starořečtí filozofové:
 Metrodóros z Lampsaku (starší) – 5. století př. n. l., žák Anaxagora, vykladač Homéra
 Metrodóros z Lampsaku (mladší) – 4./3. století př. n. l., žák Epikúra